Копёнский сельсове́т — упразднённое сельское поселение, существовавшее в Железногорском районе Курской области России до 2017 года.

Административным центром была деревня Копёнки.

География 
Располагался на востоке Железногорского района.

История 
Существовал в 1920-е годы. По состоянию на 1926 год входил в состав Волковской волости Дмитровского уезда Орловской губернии. Впоследствии упразднён. Повторно образован 27 февраля 1986 года путём раздела Большебобровского сельсовета на Городновский и Копёнский.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области № 76-ЗКО от 26 октября 2017 года Копёнский сельсовет был присоединён к Городновскому сельсовету.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

Литература 
 

Упразднённые сельсоветы Курской области